Девгуны — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Девгуны — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Девгуны — деревня в Лидском районе Гродненской области.